One in a Million () — второй студийный альбом американской певицы Алии, выпущенный 27 августа 1996 года на лейблах Blackground и Atlantic Records. Пластинка записывалась с августа 1995 по июль 1996 года. В работе над ней принимали участие Тимбалэнд, Мисси Эллиотт, Карл-Со-Лоул, Джей Диббс, Джермейн Дюпри, , Винсент Герберт, Родни Джеркинс, Крейг Кинг, Даррен Лайти и Дэрил Симмонс. Приглашёнными исполнителями в определённых треках выступили Мисси Эллиотт, Тимбалэнд, Treach и Slick Rick.

История создания 
После того, как дядя Алии Барри Хэнкерсон заключил договор дистрибуции с Jive Records, 12-летняя Алия подписала контракт с его лейблом Blackground Records. Хэнкерсон познакомил Алию с певцом Ар Келли, который стал руководителем, автором песен и продюсером её первого альбома Age Ain’t Nothing but a Number, записанного Алией в 14 лет. Диск в итоге разошёлся тиражом более 3 миллионов экземпляров в США, став дважды платиновым, а по всему миру было продано 6 миллионов экземпляров. В поддержку пластинки Алия отправилась в гастрольный тур по городам Европы, Японии и Южной Африки. После обвинений в незаконном браке с Келли, Алия расторгла договор с Jive Records и подписала контракт с Atlantic Records. По словам двоюродного брата Алии Джомо Хэнкерсона, певица очень сильно разозлилась из-за отношений с Ар Келли и из-за скандала вокруг их брака, и им было сложно найти продюсеров для второго альбома.

Первоначально продюсером One in a Million должен был стать Пафф Дэдди. Однако песни, которые он записал с Алией, так и не были завершены. Поскольку Пафф Дэдди так и не спродюсировал пластинку, к работе над ней присоединились Крейг Кинг и Винсент Герберт, которых попросили придумать первоначальное звучание для альбома. После записи песен с Кингом и Гербертом, Алия отправилась в Атланту, чтобы поработать с Карл-Со-Лоул и Джермейном Дюпри. С Лоул и Дюпри певица работала над песнями в Атланте около трёх-четырёх дней; она хотела записать чуть более «простые» и в то же время «очень хорошие» треки для будущей пластинки.

В разгар перехода на новый лейбл Алия была обеспокоена новыми изменениями. One in a Million был призван возродить фан-базу Алии и повысить к певице интерес. Над диском работала большая команда продюсеров, в отличие от дебютного альбома Алии, который спродюсировал только Ар Келли. С выпуском One in a Million образ Алии стал более сексуальным. В 1997 году в MTV News отметили, что в клипе на заглавную песню пластинки Алия стала «взрослой и чувственной».

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Годовой итоговый чарт

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Альбомы Алии
Альбомы Atlantic Records
Альбомы, спродюсированные Тимбалэндом